Das Substantiv Komplex steht für:

 Komplexchemie, in der anorganischen Chemie ein Verbund von Teilchen
 Proteinkomplex, Zusammenlagerung mehrerer Proteine
 Kettenkomplex, in der Mathematik eine algebraische Struktur
 Komplex (Psychologie), assoziative Einheit von Bildern, Vorstellungen, Gefühlen und Gedanken
 Gebäudekomplex, in der Architektur ein Zusammenschluss miteinander verbundener Gebäude oder Räume
 Komplex (Medizin), in der Medizin eine bestimmte Gruppe von Krankheiten, die häufig miteinander auftreten
 in der Homöopathie ein Komplexmittel
 Artenkomplex, in der biologischen Systematik eine Gruppe von verwandten Arten
 im Sprachgebrauch des Warschauer Pakts ein Waffensystem

Das Adjektiv komplex bezeichnet:

 in der Mathematik Zahlen, die den Zahlenbereich der reellen Zahlen erweitern, siehe komplexe Zahlen
 allgemein eine Struktur, die vielschichtig ist, siehe Komplexität

Siehe auch:

 Der Complex